Dolabella o Dolabela puede hacer referencia a lo siguiente:

 Dolabela (cognomen), un cognomen usado por una familia de la gens Cornelia.
 Dolabella (apellido), un apellido.
 Dolabella (género), un género de moluscos.